Натуральне число 860
 860 рік до нашої ери
 860 рік нашої ери